Camden er navn på flere steder i den engelsksprogede verden:
 Camden (bydel) – en bydel (Borough) i London, England
 Camden, New Jersey – en by i New Jersey, USA
 Camden, Arkansas – en by i Arkansas, USA